Pacific Racing je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Nikoli niso uspeli osvojiti prvenstvenih točk, najboljši uvrstitvi moštva sta z osmima mestoma dosegla Andrea Montermini na Veliki nagradi Nemčije in Bertrand Gachot na Veliki nagradi Avstralije, oba v sezoni 1995.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov 

* Vsebuje točke za druga moštva.

Formula 3000
(legenda)

Formula 1 
(legenda)

Opombe in reference 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1984
Športna moštva, razpuščena leta 1997